Mega Lo Mania (изм. Megalomania — Мания Величия) — стратегия в реальном времени, разработанная компанией Sensible Software. Первоначально выпущена для платформы Amiga в 1991 году, позднее портирована на прочие платформы. В северной Америке игра вышла под названием Tyrants: Fight Through Time.

Игровой процесс 
Новая планета формируется в космическом пространстве. И будущие правители подступают к ней со всех сторон.

Игра происходит на 28 островах в девяти эпохах. Игрок выступает в роли одного из четырёх богов: Скарлет (Красный), Цезарь (Зелёный), Оберон (Желтый) и Мэдкап (Синий). Как верховный правитель игрок должен управлять своими подопечными с целью развития народа. Конечной целью игры является поражение противника.

Каждый остров разделен на несколько секторов. Их может быть от 2 до 16 (сетка 4х4). Некоторые острова являются архипелагами, и путешествие между секторами возможно с использованием только воздушных войск. В зависимости от острова игра начинается в разные эпохи.

Любой из секторов может быть либо пустым, либо захваченным одним из игроков (в таком случае там строится стартовая башня и все улучшения необходимо проводить заново). В каждом из секторов есть возможность добывать ресурсы. Для каждого из секторов они уникальны и могут давать определённые преимущества игроку, захватившему их.

Эпоха характеризует технологический уровень поселения. Первая эпоха соответствует 9500 году до н. э., соответствуя уровню пещерного человека (оружием являются камни и палки).

Эпохи

Платформы 
Оригинальная версия для Amiga была издана в 1991 для Великобритании, Германии и Италии. В том же году было издание на территории Австралии.

Версия для MS-DOS была портированна студией Audio Visual Magic и издана Ubisoft в 1992 для США, Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Virgin Interactive выпустила версию для Sega Mega Drive В США в 1992. Годом позднее эта версия была переведена и издана на японском рынке студией CSK Research Institute Corp.

Imagineer выпустила версию для SNES в 1993 для Великобритании, Германии, Японии и Франции.

Отзывы и мнения 

Mega lo Mania получила восторженные отзывы и стала первой RTS использующей путешествие во времени.

Примечания

Ссылки 
 Gigalomania, клон с открытым исходным кодом

Компьютерные игры, изданные Virgin Interactive
Игры для Amiga
Игры для DOS
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для SNES
Компьютерные игры 1991 года
Стратегии в реальном времени